Las siglas SDP pueden referirse a:

Protocolo de Socket Directo, protocolo de comunicaciones de alta velocidad;
 Secretaría Distrital de Planeación, Entidad Gubernamental de orden Distrital en Bogotá, Colombia
 Session Description Protocol, protocolo de internet;
 Sociedad Deportiva Ponferradina, equipo de fútbol de la ciudad de Ponferrada, en España; o
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, partido político de Finlandia.